VoiceXML (VXML) é uma linguagem de computador especializada a partir do XML e especificada através do W3C, cujo propósito é desenvolver diálogos de voz interactivos homem/máquina.
 
Estes ficheiros VXML podem depois ser interpretados por um IVR (navegador de voz), criando-se a interface homem/máquina que permite ao utilizador navegar pela informação disponibilizada utilizando comandos de voz ou DTMF (no caso de um telefone). Esta linguagem permite criar menus de escolha múltipla, reproduzir ficheiros áudio, reconhecimento de voz, sintetização de voz, detecção de DTMF.

<form id="Welcome" scope="dialog">
   <!-- Saudação -->
   <block>
      <audio src="./audio/bemvindo.wav"/>
      <goto next="#Start"/>
   </block>
</form>

Normas XML

Ao contrário do que muitos pensam VoiceXML ou VXML não é um recurso somente para voz mas pode ser também utilizado para vídeo, para isto basta apenas que o interlocutor disponha de um aparelho com esta capacidade ou um softphone. A maioria dos interpretadores VXML trabalham com arquivos de media com extensões 3GP (audio e vídeo) quando entendem que a interface permite. Se a interface do interlocutor não permite vídeo, então extensões tipo wav (arquivos de media somente audio) substituem as medias 3gp. Entre vários interpretadores, o da VOXPILOT é considerado o melhor do mundo.